Elizabeth Furse – politica, attivista e viticoltrice keniota
 Henry William Furse Hoskyns – schermidore britannico
 Margaret Furse – costumista britannica
 Roger K. Furse – costumista e scenografo britannico